Källevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Källevattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (0,95 ha)
Källevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn